Butler County kan syfta flera amerikanska countyn

 Butler County, Alabama
 Butler County, Iowa
 Butler County, Kansas
 Butler County, Kentucky
 Butler County, Missouri
 Butler County, Nebraska
 Butler County, Ohio
 Butler County, Pennsylvania